B-17 Flying Fortress, mediumzware bommenwerper initieel ontworpen voor kustpatrouilles en gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog
 B-29 Superfortress, langeafstandsbommenwerper die op zeer grote hoogte kan opereren

Films
 Fortress (1985) van Arch Nicholson met Sean Garlick en Rachel Ward
 Fortress (1992) van Stuart Gordon met Christopher Lambert
 Fortress (2012), videofilm van Mike Phillips met Bug Hall
 Pevnost, Tsjechische film uit 2012 van Lukás Kokes en Klára Tasovská met als Engelse titel Fortress
 Fortress (2021), film met Bruce Willis

Overige
 Fortress (Apache), raamwerk voor componentgeoriënteerd programmeren
 Fortress (Sister Hazel), een album van de Amerikaanse groep Sister Hazel
 Fortress (videospel), computerspel
 Forretress, een Pokémon